Евгений Тръпков Мишайков е български православен духовник от Възраждането, архимандрит, протосингел в Пловдив и митрополитски наместник във Видин.

Биография 
Евгений Мишайков произхожда от големия български род Мишайкови от село Пътеле, Южна Македония, днес Агиос Пантелеймонас, Гърция. Братов син е на Петър Мишайков, бъдещия владика Панарет Пловдивски и на видния български лекар и общественик Константин Мишайков. Брат му Васил е виден юрист, главен прокурор, а другият му брат Диаманди е сърбоманин, смятан за един от основателите на македонизма. 

Завършва богословие в Семинарията на остров Халки. Замонашва се в светогорския манастир Каракал. Става протосингел на Пловдивския митрополит от 1866 до 1868 година, а от 1869 до 1871 е митрополитски наместник във Видин. В 1871 година е делегат на Църковно-народния събор в Цариград. След 1871 година се оттегля в Зографския манастир.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Възпитаници на Халкинската семинария
Родени в Пътеле
Мишайкови
Монаси в Зографския манастир
Архимандрити на Българската православна църква
Архимандрити на Вселенската патриаршия
Монаси в Каракал